Chelonus immaculatus (Cameron), een schildwesp
 Chelonus immaculatus (He), een schildwesp